Orre steht für:

 Orre (Rogaland), Ort in der Provinz Rogaland, Norwegen

Orre  ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 König Orre, mythische nordische Person, siehe Kung Orres grav
 Eystein Orre († 1066), norwegischer Adliger
 Johann Andreas Orre († nach 1751), baltendeutscher Orgelbauer
 Magne Orre (* 1950), norwegischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Orr